Кампаменто СКТ има више значења:

 Кампаменто СКТ (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кампаменто СКТ (Сан Педро Тотолапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Кампаменто СКТ (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Кампаменто СКТ (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику